Ґміна Шидлово може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Шидлово (Млавський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві
 Ґміна Шидлово (Пільський повіт) — сільська ґміна у Великопольському воєводстві